Andrzej Mostowski ist der Name folgender Personen:

* Andrzej Mostowski (1913–1975), polnischer Mathematiker und Logiker
 Andrzej Włodzimierz Mostowski (1931–2021), polnischer Mathematiker